Красный Городок — деревня в городском округе Скопин Рязанской области.

География 
Деревня расположена в юго-западной части области на расстоянии примерно в 4 километрах по прямой к юго-востоку ​от районного центра города Скопин.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Скопин